Chimbu (Simbu, Kuman) – lud papuaski
 Chimbu (Simbu) – prowincja w Papui-Nowej Gwinei
 język chimbu (simbu, kuman)
  – rzeka w Papui-Nowej Gwinei
 port lotniczy Chimbu